Der Titel Starke Herzen bezeichnet:

 Starke Herzen, Serie von volkstümlichen Novellen von Maria Grengg (1936)
 Starke Herzen, antikommunistischer Propagandafilm, Regie Herbert Maisch (1937) 
 Alternativtitel von Schlagende Wetter, einem Spielfilm von John Ford (1941)
 Starke Herzen, fünfteilige Reportage über das Leben dreier deutsch-türkischer Paare, Drehbuch und Regie Wilma Pradetto (2006)